Le tournoi de tennis de Zagreb 2006 s'est déroulé du  au . C'est la .

Faits marquants 
 Ivan Ljubičić remporte son  en simple face à Stefan Koubek qui a réussi à atteindre la finale alors qu'il était issu du tournoi de qualification.
 En double Jaroslav Levinský et Michal Mertiňák remportent le titre face à la paire italienne Davide Sanguinetti et Andreas Seppi. Il s'agit de leur  à tous les deux.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
2006 en Croatie
Tennis en janvier 2006
Tennis en février 2006